Села:
 Гетьманівка — Одеська область, Подільський район
 Гетьманівка — Харківська область, Куп'янський район